Taiping steht für:

 ein von Aufständischen während der chinesischen Qing-Dynastie ausgerufenes Königreich, siehe Taiping-Aufstand

Geografie:
 Taiping Dao (Itu Aba), eine der Nansha-Inseln im Südchinesischen Meer;
 eine Stadt in Malaysia, siehe Taiping (Malaysia);
 den Bezirk Taiping (太平區) der Stadt Taichung der Republik China auf Taiwan, siehe Taiping (Taichung);
 den Stadtbezirk Taiping (太平区) der Stadt Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taiping (Fuxin);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Binhai der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Tianjin, siehe Taiping (Binhai);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Conghua der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Taiping (Conghua);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Dianjiang der chinesischen regierungsunmittelbarenStadt Chongqing, siehe Taiping (Dianjiang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Daoli der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Taiping (Daoli);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) der Stadt Guangshui in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Taiping (Guangshui)
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Gulin);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Hefeng in der chinesischen  Provinz Hubei, siehe Taiping (Hefeng);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Huili in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Huili);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Jiangyou);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Jiangzhou der Stadt Chongzuo im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Taiping (Jiangzhou);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Jingyang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Taiping (Jingyang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Jixian in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Taiping (Jixian);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Jiyang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taiping (Jiyang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Juye in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taiping (Juye);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Lingshan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Taiping (Lingshan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Liucheng im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Taiping (Liucheng);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) der Stadt Luoding in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taiping (Luoding);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Lushan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Lushan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Mazhang der Stadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taiping (Mazhang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Ningyuan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taiping (Ningyuan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Panshan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taiping (Panshan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Pingguo im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Taiping (Pingguo);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Qingxin der Stadt Qingyuan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taiping (Qingxin);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Shawan der Stadt Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Shawan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Shidian in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taiping (Shidian);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Shimen in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taiping (Shimen);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Shixing in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taiping (Shixing);
 das Straßenviertel Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Shuangliu der Stadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Shuangliu);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Shuangyang der Stadt Changchun in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Taiping (Shuangyang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Sihong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taiping (Sihong);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Teng im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Taiping (Teng);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Tongliang der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Taiping (Tongliang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Wanli der Stadt Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Taiping (Wanli);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Wanyuan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Kreises Wuming im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Taiping (Wuming);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Xiayi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taiping (Xiayi);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Xichong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Xichong);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Xingwen in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Xingwen);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Xinxing in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taiping (Xinxing);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Xixia in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taiping (Xixia);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Yangshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taiping (Yangshan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) des Stadtbezirks Yanping der Stadt Nanping in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Taiping (Yanping);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Yao’an in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taiping (Yao’an);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Yingjiang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taiping (Yingjiang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Yuanyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taiping (Yuanyang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) der Stadt Zaoyang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Taiping (Zaoyang);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Zhao’an in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Taiping (Zhao’an);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Zhenyuan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Taiping (Zhenyuan);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Zizhong);
 die Großgemeinde Taiping (太平镇) der Stadt Zoucheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taiping (Zoucheng);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) des Kreises Changtu in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taiping (Changtu);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) des Autonomen Kreises Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taiping (Autonomer Kreis Fuxin);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) des Stadtbezirks Hekou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taiping (Hekou);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) der kreisfreien Stadt Hongjiang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taiping (Hongjiang);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) im Kreis Jingchuan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Taiping (Jingchuan);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) der kreisfreien Stadt Jishou in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taiping (Jishou);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) im Stadtbezirk Liandu in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Taiping (Liandu);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) des Kreises Mao in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Mao);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) der Stadt Mishan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Taiping (Mishan);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) des Kreises Pingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Pingshan);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) im Stadtbezirk Renhe in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Renhe);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) der Stadt Shuifu in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taiping (Shuifu);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) im Stadtbezirk Suxian in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taiping (Suxian);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) des Kreises Tuquan im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Taiping (Tuquan);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) der Stadt Wudalianchi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Taiping (Wudalianchi);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) im Kreis Xiayi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taiping (Xiayi);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) im Autonomen Kreis Yangbi in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taiping (Yangbi);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) des Stadtbezirks Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Youxian);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) der Stadt Zhaodong in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Taiping (Zhaodong);
 die Gemeinde Taiping (太平乡) im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taiping (Zhongjiang);
 die Nationalitätengemeinde Taiping der Tujia und Miao (太平土家族苗族乡) im Kreis Jiangkou in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Taiping (Jiangkou);
 die Nationalitätengemeinde Taiping der Yi und Miao (太平彝族苗族乡) im Kreis Jinsha in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Taiping (Jinsha);
 das Straßenviertel Taiping (太平街道) im Stadtbezirk Hedong der Stadt Linyi in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taiping (Hedong);
 das Straßenviertel Taiping (太平街道) im Stadtbezirk Pulandian der Stadt Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taiping (Pulandian);
 das Straßenviertel Taiping (太平街道) der Stadt Wenling in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Taiping (Wenling);
 das Straßenviertel Taiping (太平街道) im Stadtbezirk Xiangcheng der Stadt Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taiping (Xiangcheng);
 das Straßenviertel Taiping (太平街道) im Stadtbezirk Xiangqiao der Stadt Chaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taiping (Xiangqiao);
 das Straßenviertel Taiping (太平街道) im Stadtbezirk Zhaoyang der Stadt Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taiping (Zhaoyang);
 der Staatsforst Taiping (太平林场) des Kreises Jiayin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Taiping (Jiayin);
 Victoria Peak (Hongkong), chinesisch Taiping Shan
 Taiping Hu, ein See in der chinesischen Provinz Anhui

Siehe auch:
 Taiping dao, daoistische messianische Bewegung gegen Ende der Han-Dynastie
 Taiping jing, verschiedene daoistische Texte
 Taiping yulan, ein Kompendium aus der chinesischen Song-Dynastie